Андреа Петкович була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі.
Саманта Стосур виграла титул, у фіналі перемігши Карін Кнапп з рахунком 3–6, 7–6(7–3), 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Gastein Ladies, одиночний розряд
2015